Thalassometra är ett släkte av sjöliljor. Thalassometra ingår i familjen Thalassometridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hårstjärnor
Thalassometra